Юрцуняк — прізвище.

Відомі носії 
 Юрцуняк Осип (1920—1946) — командир сотні УПА «Лебеді».
 Юрцуняк Михайло (1919—1947) — командир сотень УПА «Березівської» та «Дністер», референт СБ Заставнянського надрайонного проводу ОУН.